Maxmuelleria är ett släkte av skedmaskar som beskrevs av Bock 1942. Maxmuelleria ingår i familjen Bonelliidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Skedmaskar
Maxmuelleria